До списку входять футболісти, які виступали за збірну СРСР в офіційних іграх. За версією Федерації футболу СРСР національна збірна провела свій перший офіційний матч 15 липня 1952 року. У рамках футбольного турніру літніх Олімпійських ігор радянська команда здобула перемогу над збірною Болгарії. Міжнародна федерація футболу також вважає офіційними дві гри проти Туреччини в 1924–1925 роках. Учасники матчів 20-х років зведені в окрему таблицю. У третій таблиці наведені статистичні показники гравців збірної Співдружності Незалежних Держав, яка виступала на чемпіонаті Європи 1992 року. Путівку на цей турнір здобула команда Радянського Союзу, але на час проведення такої країни вже не існувало.

1952—1991

1924—1925 
Список гравців, які брали участь в іграх проти команди Туреччини в середині 20-х років:

1992 
Список гравців збірної Співдружності Незалежних Держав. За збірну СРСР не грали 13 футболістів.

Резерв 
Список гравців, які були в заявці на фінальні турніри чемпіонатів світу, Європи і Олімпійських ігор, але не зіграли за збірну СРСР жодного офіційного матчу:

Примітки

Джерела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Списки футболістів
футбол